Doors (porte in lingua inglese) può indicare:

Musica 
 The Doors – gruppo musicale statunitense
 The Doors – album dell'omonimo gruppo musicale del 1967
 Doors – album di Eric Kloss del 1972
 Doors – album di Ida Gard del 2013
 The Doors Collection - Collector's Edition – album video pubblicato su formato VHS nel 1985, 1987, 1991
 The Doors (Special Edition) – album video pubblicato su formato DVD nel 2001

Altro 
 The Doors – film del 1991 diretto da Oliver Stone
 Doors – funzione di comunicazione tra processi per i sistemi informatici Unix

Pagine correlate 
Door